Niemcy:
 Birlenbach – dzielnica Siegen
 Birlenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Heinfried Birlenbach – niemiecki lekkoatleta

Zobacz też:
 Drachenbronn-Birlenbach